Cẩm Nam (Hà Tĩnh)
 Cẩm Nam (Quảng Nam)